Maribondo kan syfta på:

Brasilien 

 Maribondo (kommun), Alagoas, 
 Maribondo (ort), Alagoas,